Maria Saberhagen est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie fictive 

Maria Saberhagen fut l'adversaire la plus redoutable du Royaume de la Nuit et également la mère de Stella. Elle a plus de 500 disciples dans chaque pays qui avait levé une armée de mystiques c'est-à-dire des manipulateurs d'énergie spirituelle afin de partir en croisade contre le Royaume de la Nuit ces affrontements durèrent 30 ans. Elle affronta d'ailleurs Rose-Red Strauss qu'elle considérait comme quelqu'un de dangereux du fait que celui-ci détenait un grand pouvoir. À chaque conflit armé entre le Royaume de la Nuit et un autre pays, Saberhagen rejoignit sans cesse les rangs des opposants. Elle ne cessa jamais d'élaborer diverses stratégies pour venir à bout de Strauss par tous les moyens. Des affrontements qui se solda par plusieurs échecs pour Saberhagen, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Royaume de la Nuit considéré comme la plus grande puissance du continent fut resté invaincu. Lorsque Saberhagen apprit que Stella était l'épouse de Strauss, elle assassina sauvagement celle-ci dans sa demeure afin de pouvoir se servir de l'âme de celle-ci pour créer le cygne noir, un sortilège conçu pour tuer Akabara et Adelheid ainsi que toutes les créatures surnaturelles. Après avoir appris qu'Akabara et Adelheid étaient immunisés contre le soleil, Saberhagen mis tout en œuvre pour inciter les pays voisins ainsi que les anciens, à se retourner contre Akabara et Adelheid. Lorsque Adelheid perdit le contrôle de sa magie, Saberhagen fut contactée par Bridget pour sceller le pouvoir d'Adelheid. Lorsque Saberhagen rejoignit Bridget, elle activa avec ses autres disciple un sortilège d'emprisonnement qui n'eut aucun effet sur le pouvoir que dégageait Adelheid, un pouvoir qui changea de forme immédiatement en prenant une forme plus terrifiante. Par la suite Saberhagen demanda à ses disciples de dresser des boucliers spirituelles, mais Saberhagen sentit ses pouvoirs faiblirent de plus de en plus que Bridget lui demanda d'utiliser son énergie pour activé un ultime champ de contention qui emprisonna Adelheid dans l'espace temps. Plusieurs jours après l'emprisonnement d'Adelheid, les disciples de Saberhagen tuèrent un très grand nombre de vampires qui provoqua sans doute la fin de l'ère d'Akabara. Saberhagen qui apprit que Bridget abandonné par Strauss, recruta celle-ci pour persuader les dhampires à se rallier à elle afin de combattre Strauss et les quelques vampires vivants. Sachant que Strauss partirait à la recherche d'Adelheid, Saberhagen fit placer plusieurs milliers de sceaux sur toute la planète afin que les pouvoirs du cygne noir puissent avoir le temps de décupler. Après avoir présenté Cynthia à Bridget, Saberhagen partit tout en continuant à ériger des sceaux pour retarder Strauss. Plusieurs jours après, Saberhagen croisa à nouveau la route de Strauss, alors que celle-ci était en train de se réchauffer près d'un feu le soir, Strauss arrivant avec une telle fureur la saisie brutalement par la gorge en lui demandant des explications sur la création du sortilège concernant le cygne noir et lui révéla également qu'en ayant affronté Cynthia, qu'il avait pu sentir la présence de Stella à l'intérieur du sortilège. Saberhagen lui révéla qu'elle avait assassinée Stella et l'enfant avant de les enfermé à l'intérieur du cygne noir afin de pouvoir l'éliminer lui et Adelheid afin que le monde ne puisse plus les craindre. Strauss qui sut alors que la meurtrière de Stella n'était autre que Saberhagen, jeta violemment celle-ci au sol. Saberhagen lui annonça qu'elle ne supportait plus de voir sa fille avec un être comme lui et que celui-ci aurait dû quitter Stella, elle lui annonça également que si Stella ne s'était pas liée avec lui, celle-ci serait encore en vie. Avant que Strauss puisse se volatiliser, Saberhagen apprit que celui-ci avait retourné le monde contre lui afin de préservé la coexistence entre les humains et les dhampires.

Pouvoirs 
 Maîtrise de l'énergie spirituelle

Personnage de Vampire Chronicles